Les élections municipales québécoises de 2003 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Abitibi-Témiscamingue

Angliers

Authier

Authier-Nord

Béarn

Berry

Champneuf

Chazel

Clerval

Duhamel-Ouest

Fugèreville

Guérin

Kipawa

La Corne

La Morandière

La Motte

La Reine

Landrienne

Launay

Laverlochère

Malartic

Nédélec

Normétal

Notre-Dame-du-Nord

Palmarolle

Poularies

Rapide-Danseur

Rémigny

Rochebaucourt

Saint-Dominique-du-Rosaire

Saint-Édouard-de-Fabre

Saint-Eugène-de-Guigues

Saint-Félix-de-Dalquier

Saint-Lambert

Saint-Mathieu-d'Harricana

Sainte-Germaine-Boulé

Sainte-Gertrude-Manneville

Sainte-Hélène-de-Mancebourg

Senneterre (paroisse)

Trécesson

Val-Saint-Gilles

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Abitibi-Témiscamingue
Histoire de l'Abitibi-Témiscamingue
 Résultat